Cerulli puede hacer referencia a:

 Cerulli, cráter del planeta Marte.
 Vincenzo Cerulli (1859-1927), astrónomo y matemático italiano.